Reuss oder Reuß steht für:
 altertümliche Bezeichnung für einen Russen bzw. Ostslawen insgesamt (Ruthenen), siehe Reußen (historischer Begriff)
 Reuss (Familienname) (Reuß), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Reuss (Fluss), Fluss in der Schweiz
 Reuß, früherer Name von Cimochy, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Haus Reuß, Fürstenhaus, siehe auch Stammliste des Hauses Reuß

Kleinstaaten:
 Volksstaat Reuß, früherer Staat im heutigen Thüringen
 Reuß jüngerer Linie
 Reuß älterer Linie
 Reuß-Gera
 Reuß-Schleiz
 Reuß-Ebersdorf

Siehe auch:
 Reuß zu Köstritz
 Reuß zu Ebersdorf
 Reus (Begriffsklärung)
 Rois
 Royce
 Reusse
 Reußen